Oxö kan avse:
 Oxö, Torneå – en ö i Torneå, Finland
 Oksöy fyr – en norsk fyrplats